Alfonso Robledo puede referirse a:

 Alfonso Robledo Jaramillo (1876-1935), político y diplomático colombiano, Ministro del Tesoro. 
 Alfonso Robledo Leal (n. 1976), político mexicano, diputado al Congreso de la Unión.